Sadoroschnaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Sergejewna Sadoroschnaja (* 1985), russische Schauspielerin und Sängerin
 Jelena Anatoljewna Sadoroschnaja (* 1977), russische Sportlerin